Pipeline steht für:

 Pipeline, ein Rohrleitungssystem zum Transport von Flüssigkeiten oder Gasen
 die in der Entwicklung stehenden zukünftigen Produkte, siehe Produktpipeline
 Pipeline (Bregenz), Badestrand und Fuß- und Radweg
 Pipeline (Musikstück), Surfmusik-Instrumental der Chantays (1962)

Informatik:
 Pipelining in einem Mikroprozessor, siehe Pipeline (Prozessor)
 Pipelining in einem Grafiksystem, siehe Grafikpipeline
 Pipelining beim Hypertext Transfer Protocol, siehe HTTP-Pipelining
 die gleichzeitige Nutzung von mehreren Funktionseinheiten eines Prozessors, siehe Software Pipelining
 Betriebssystem-Pipe zur Abarbeitung sequentieller Arbeitsschritte, siehe Pipe (Informatik)
 Pipeline in unixoide Betriebssystemen, siehe Pipeline (Unix)
 eine Kette von XML Transformationen, siehe XML Pipeline
 Pipeline-Umsetzer, siehe Analog-Digital-Umsetzer #Mehrstufige Parallelumsetzer (Pipeline-Umsetzer)

Siehe auch: